Weimeren (Zundert), een buurtschap in Zundert
Weimeren (Prinsenbeek), een natuurgebied ten noorden van Prinsenbeek